Арагонес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1956) — боливийский футболист и тренер.
 Арагонес, Луис (1938—2014) — испанский футболист и тренер.
 Арагонес, Серхио (род. 1937) — карикатурщик издательства «EC Comics».